«Последний лист» () — новелла американского прозаика О. Генри, опубликованная в 1907 году в сборнике рассказов «Горящий светильник». Русский перевод рассказа выполнен Ниной Дарузес.

Сюжет 
В маленьком квартале района Гринвич-Виллидж, в одном из трёхэтажных домов живут две молодые художницы Сью и Джонси. Джонси заболела воспалением лёгких и находится на грани смерти. За окном её комнаты с плюща облетают листья. Джонси твёрдо уверена, что как только с дерева упадёт последний лист, она умрёт. Сью пытается уговорить подругу избавиться от пессимистических мыслей.

В том же доме в нижнем этаже живёт шестидесятилетний неудачливый художник Берман, который из года в год мечтает изобразить шедевр, но даже не предпринимает попыток приступить к воплощению своей мечты. Сью приходит к старику Берману с просьбой позировать ей для своей картины и рассказывает о болезни подруги и её глупом убеждении, что вызывает у старого художника лишь насмешку над подобного рода дурацкими фантазиями:

По окончании беседы молодая художница и её новоиспечённый натурщик отправляются вверх по лестнице в студию Сью и Джонси.

Наступившая ночь выдалась ветреной и дождливой. На другое утро больная потребовала открыть занавеску, чтобы увидеть, сколько листьев осталось на плюще. После ненастной погоды на фоне кирпичной стены виднелся последний лист. Джонси уверена: скоро он опадёт — и тогда она умрёт. Однако в течение последующих дня и ночи лист всё ещё продолжал висеть на ветке. К удивлению девушек, он остался на месте и на следующее утро. Это убеждает Джонси в том, что она согрешила, пожелав себе смерти, и возвращает ей волю к жизни.

Днём приходит доктор и говорит, что у Джонси неплохие шансы на выздоровление. После он сообщает, что должен навестить ещё одного больного — по фамилии Берман: старик очень слаб, а форма болезни тяжёлая. На следующий день доктор констатирует, что Джонси на пути к полному выздоровлению. В тот же вечер Сью рассказала приятельнице, что Берман умер в больнице от воспаления лёгких:

Интерпретации 
«Последний лист» представляет собой характерный образец новеллы О. Генри с неожиданным финалом.

В современной писателю критике бытовало мнение об излишней сентиментальности и неправдоподобности новеллы. В американской культуре XXI века предлагаются альтернативные интерпретации «Последнего листа» в свете феминистского дискурса: критики обращают внимание на то, что к двум живущим вместе девушкам вторгается «мистер Пневмония», что Сью болезненно реагирует на вопрос доктора о том, нет ли у Джонси на примете мужчины, и т. д.

В массовой культуре 
 Экранизации
 В 1952 году вышла самая первая и известная экранизация рассказа, поставленная Жаном Негулеско в фильме «Вождь краснокожих и другие…» В отличие от оригинала рассказа, Сьюзан (Джин Питерс) и Джоана (Джонси, Энн Бакстер) показаны как сестры, причиной болезни Джоан служит разрыв с мужчиной, а старик Берман (Грегори Ратофф) изображен непризнанным абстракционистом.  
 «Последний лист» — советский короткометражный фильм 1959 года. Режиссёр Джемма Фирсова. В ролях — Лариса Кадочникова, Отар Иоселиани. Первая роль Ларисы Кадочниковой в кино.
 «The last leaf» — американский короткометражный фильм 1984 года.
 «Новогодний романс» — фильм 2003 года снятый по мотивам новеллы. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич.
 «The last leaf» — американская экранизация 2012 года. Режиссёр Кетлин Вейр.
 «The last leaf» — американская экранизация 2013 года. Режиссёр Мэтт Гетлин.
 «Последний лист» — российская экранизация 2017 года. Режиссёр Екатерина Уварова.
 «Последний лист» — украинская экранизация 2017 года. Режиссёр Денис Старк.
 «Последний лист» — российская экранизация 2020 года. Режиссёр Алексей Гаськов.

 Другое 
 У Светланы Копыловой есть песня «Последний лист», написанная по мотивам рассказа, и соответствующий анимационный видеоклип.
 Своеобразной отсылкой к рассказу О. Генри является картина И. Глазунова «Больной. Последний лист» (1999).

Примечания 

Рассказы 1907 года
Произведения О. Генри